L'autoroute du Nord-Ouest est le nom de :
 l’autoroute espagnole A-6, qui relie Madrid à La Corogne ;
 l'autoroute espagnole AP-6, qui relie Vilalba à Adanero.

Voir aussi